Le mot « fabrique » a d'abord signifié le travail de construction d'un édifice. Il provient du latin fabrica, qui pouvait désigner l'atelier d'un ouvrier, la mise en œuvre d'un matériau ou l'ordonnancement de différents éléments, voire l'habileté ou la ruse.

Sciences et techniques

Géologie 
 La fabrique d'une roche décrit en détail la structure qu'elle a acquise lors de sa formation ou sous l'effet de contraintes tectoniques.

Informatique 
 Une fabrique est un patron de conception utilisé en génie logiciel pour créer des instances répondant à des critères spécifiques.

Culture et société

Art des jardins 
 Une fabrique de jardin est une petite construction, souvent de caractère pittoresque, édifiée dans un parc ou un jardin.

Industrie 
 Une fabrique est un  d'importance moyenne, à caractère artisanal ou industriel, dans lequel on fabrique des produits de consommation (outils, vêtements, meubles, produits alimentaires etc.) à partir de matières premières.
 La fabrique désigne un mode de production industriel dispersé, aussi appelé domestic system, où des donneurs d'ordres, les fabricants, distribuent le travail et les matières premières à des ateliers familiaux, comme dans la soierie lyonnaise (« la Fabrique »).

Religion catholique 
 Au sens premier et ancien, la fabrique d'une église signifie la construction d'une église.
 Par métonymie, la fabrique est l'ensemble des biens matériels d'une église et des revenus affectés à l'entretien de ces biens.
 Par ellipse, la fabrique est aussi le « conseil de fabrique », groupe d'ecclésiastiques et de laïcs, dits « fabriciens » ou « marguilliers », chargés de l'administration des finances affectées à l'entretien d'une église.

Notes et références